Лезиньяно-де'-Баньи () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Парма.

Население составляет 4363 человека (2008 г.), плотность населения составляет 93 чел./км². Занимает площадь 47 км². Почтовый индекс — 43037. Телефонный код — 0521.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.lesignano-debagni.pr.it

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/